BND – międzynarodowe oznaczenie dolara bruneiskiego
 BND – Federalna Służba Wywiadowcza (Informacyjna), agencja wywiadowcza utworzona w Republice Federalnej Niemiec w 1956 roku
 Buy Nothing Day – skrót oznaczający dzień bez zakupów
 BND – oznaczenie IATA międzynarodowego portu lotniczego położonego w Bandar-e Abbas w Iranie.